La  peut désigner :
 la Luftflotte 5,  de la Luftwaffe allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 la Cinquième flotte des États-Unis, active de 1944 à 1947, et depuis 1995 ;
 la  de la Marine impériale japonaise, active de 1938 à 1944.